Slovo matice se užívá ve více významech
 matice je pojem popisující speciální tabulku v matematice (anglicky matrix)
 Adjungovaná matice
 Čtvercová matice
 Diagonalizovatelná matice
 Diagonální matice
 Generující matice
 Gramova matice
 Hessova matice
 Inverzní matice
 Jednotková matice
 Matice přechodu
 Náhodné matice
 Nulová matice
 Ortogonální matice
 Pauliho matice
 Pozitivně definitní matice
 Regulární matice
 Řídká matice
 Singulární matice
 Totálně unimodulární matice
 Vandermondova matice
 aplikace tohoto pojmu ve fyzice
 Matice tuhosti
 Matice poddajnosti

 BCG matice (BCG Matrix) – model strategického marketingu

 pohybová matice – matice šroubového mechanismu
 matice (spojovací součástka) (upínací matice, matka) – strojní součást sloužící ke spojování dvou těles pomocí závitu (obvykle spolu se šroubem) 
 Hřídelová matice KM
 Nýtovací matice

 matice jako instituce podporující vědy, umění, jazyk a literaturu (odkaz na historické označení cechovních pokladen "matka")
 Česká matice technická
 Evangelická Matice augšpurského vyznání v Rakousku
 Evangelická matice Třanovského
 Matice cyrilometodějská, katolické konzervativní vydavatelství se sídlem v Olomouci
 Matice česká 
 Matice lužickosrbská, v originále Maćica serbska (hornolužiickosrbsky) a Maśica serbska (dolnolužickosrbsky) 
 Matice moravská
 Matice opavská
 Matice slezská
 Matice slovenská v originále Matica slovenská
 Matice srbská v originále Matica srpska
 Matice svatohostýnská
 Ústřední matice školská

 Náboženská matice – veřejný fond, spravující část církevního jmění

 Přenesené významy
 Mikroregion Matice Slezská
 Maticová funkce

Související články 
 Matrix (rozcestník)
 Hodnost matice

Externí odkazy